Me Me Me – gruppo musicale inglese
 Me. Me. Me. – album degli Air Miami del 1995
 Me! Me! Me! – singolo dei Kids in Glass Houses del 2007
 Me! Me! Me! – album di Joe Inoue del 2009
 Me! Me! Me! – singolo di TeddyLoid del 2014
 Mememe – singolo di bbno$ del 2020